Schwarze Dame steht für:
 die deutsche Bezeichnung für das Kartenspiel Hearts
 die alternative Bezeichnung für das Kartenspiel Schwarze Katze (Kartenspiel)
 die Bezeichnung von Damen, speziell des 19. Jahrhunderts, die eine besondere Aura umgab, weil sie nach dem Tod ihres Gatten ihre Trauerkleider nicht mehr ablegten
 mehrere Lustspiele des ausgehenden 19. Jahrhunderts, z. B. Theodor Mügge und Johann Friedrich Kind
 eine Novellensammlung von Hugo Rosenthal-Bonin
 eine Figur des Einakters Die Schwarze Dame der Sonette von Bernhard Shaw
 den Roman Die schwarze Dame von Andreas Gruber (Schriftsteller) (2007)
 die Figur beim Schachspiel, siehe Dame (Schach)

Siehe auch:
 Die Dame in Schwarz
 Schwarze Frau
 Lady in Black, Lied von Uriah Heep (1971)